Muzsla, település Szlovákiában, a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában
 Muzsla, a Nyugati-Mátra legmagasabb hegycsúcsa

hasonló néven
Muzslya – egykor önálló község, ma Nagybecskerek városrésze a Vajdaságban